Marica je lahko:

 Marica, reka v Bolgariji
 Marica, žensko osbno ime